Анјуј може бити:
 Анјуј (притока Амура), десна притока реке Амур у Хабаровском крају, Русија
 Анјуј (притока Колиме), десна притока, реке Колима у Чукотском аутономном округу, Русија
 Велики Анјуј, једна од саставница реке Ануј притоке Колиме у Чукотском аутономном округу, Русија
 Мали Анјуј, једна од саставница реке Ануј притоке Колиме у Чукотском аутономном округу, Русија